Scribner puede referirse a:
 Charles Scribner's Sons, editorial estadounidense fundada en el siglo XIX, también conocida como «Scribner» o «Scribner's».
 Scribner, ciudad estadounidense en el estado de Nebraska.
 Edificio Scribner, edificio en la ciudad estadounidense de New York.
 Frank Lamson Scribner (1851-1938), botánico y fitopatólogo estadounidense 
 Belding Hibbard Scribner (1921-2003), médico estadounidense.
 George Scribner, director de películas de animación estadounidense.